Ремпутьмаш

 Ремпутьмаш — Группа «Ремпутьмаш»;
 Ремпутьмаш (Абдулино) — Абдулинский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»;
 Ремпутьмаш (Верещагино) — Верещагинский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»;
 Ремпутьмаш (Екатеринбург) — Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»;
 Ремпутьмаш (Калуга) — Калужский завод «Ремпутьмаш»;
 Ремпутьмаш (Оренбург) — Оренбургский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш»;
 Ремпутьмаш (Ярославль) — Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш».